Kankakee Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kankakee Township (Illinois)
 Kankakee Township (Jasper County, Indiana)
 Kankakee Township (LaPorte County, Indiana)